Einbettung, auch Einbetten oder englisch und fachsprachlich embedding steht für:

 Einbettung (Linguistik), Einschub einer untergeordneten sprachlichen Einheit
 Einbettung (Mathematik), eine Form der Abbildung
 Einbettung (Graphentheorie), linearer Graph in einer Ebene
 Einbettung (Informatik), das Integrieren von Inhalten in andere Softwarestrukturen
 Eingebettetes System, technisches Gerät mit eingebetteten Prozessor(en), embedded processors
 Embedded-PC, einen modular aufgebauten und kompakten Industrie-PC
 Einbettung (Kategorientheorie), treue oder volle oder volltreue Funktoren
 Einbettung (Fossilisation), eine Form der Fossilienentstehung
 die sozialstrukturelle, institutionelle und kulturelle Einbettung des Markthandelns, siehe Wirtschaftssoziologie #Zentrales Argument der Neuen Wirtschaftssoziologie
 vom Militär betreute und kontrollierte zivile Kriegsberichterstattung, siehe Embedded Journalist
 in der Metallografie das Fassen von Proben in polymeren Werkstoffen, siehe Metallografie #Probenvorbereitung und Einbetten
 in der Zahntechnik das Abformen für Einsatzstücke (Investment), siehe Einbettmasse
 in der mikroskopischen Probenaufbereitung, siehe Histologische Technik

Siehe auch

 Einbettungssatz – Einbinden – Integration (Begriffsklärungen)